Brest Challenger, właśc. Open Brest Credit Agricole – męski turniej tenisowy rangi ATP Challenger Tour. Rozgrywany na kortach twardych w hali we francuskim Breście od 2015 roku.

Mecze finałowe

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 
 

Turnieje tenisowe ATP Challenger Tour
Turnieje tenisowe we Francji